Саріа́к-Маньоа́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 640 км на південь від Парижа, 80 км на південний захід від Тулузи, 39 км на схід від Тарба.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 67 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 154,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Саріак-Маньоак на сайті французького Національного інституту географії
 Саріак-Маньоак на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Саріак-Маньоак на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Саріак-Маньоак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Саріак-Маньоак на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Піренеї

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Піренеї